Federació Internacional de Bàdminton (del seu nom en anglès Badminton World Federation), màxim òrgan rector del bàdminton a nivell internacional
 Broadcast Wave Format, format d'àudio digital basat en WAV